

Прізвище 
 Носович Іван Іванович (1788–1877) — славетний білоруський мовознавець, етнограф, фольклорист і лексикограф, також «білоруський Даль».
 Анджей Носович (1867–1940) — польський інженер, міністр залізниць Польської Республіки.

Слов'янські прізвища